Mitrella hypodra är en snäckart som först beskrevs av Dall 1916.  Mitrella hypodra ingår i släktet Mitrella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
hypodra